Примера А Уругвая по футболу 1978 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1978 (Пеньяроль и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1979.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1978
Футбол в Южной Америке в 1978 году
1970-е годы в Уругвае